Ую́ни () — солончак, высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря. Имеет площадь 10 582 км² и является крупнейшим солончаком в мире. Располагается в окрестностях города Уюни на территории департаментов Оруро и Потоси на юго-западе страны. Основные минералы — галит и гипс.

Имеет два примечательных острова: Инкауаси и .

Каждый год в ноябре на солончак Уюни прилетают на размножение три вида южно-американских фламинго — чилийский фламинго, андский фламинго и фламинго Джеймса.

Формирование 

Около 40 тыс. лет назад данная область была частью озера Минчин (которое само выделилось из древнего озера Балливьян). После его высыхания осталось два существующих в настоящее время озера: Поопо и Уру-Уру, а также два крупных солончака: Салар-де-Койпаса и Уюни. Площадь Уюни примерно в 25 раз превосходит площадь высохшего озера Бонневилль в США. К северу от солончака находится солёный маар Хаю-Кута.

Влияние на экономику 

По оценкам, солончак Уюни содержит запас в 10 млрд т соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тыс. т. Благодаря своей ровной поверхности солончак Уюни служит главным транспортным маршрутом в Альтиплано. Хлорид лития, находящийся здесь в огромных количествах, пригоден для добычи из него лития, что актуально для аккумуляторной индустрии. Около 100 миллионов тонн лития, или от 50 до 70 % мировых его запасов находится в этом озере. Создано совместное предприятие по добыче лития с германской компанией ACI Systems Alemania GmbH, начало добычи ожидалось к концу 2022 года.

Благодаря развитию туризма на солончаке Уюни местные жители стали строить отели из соляных блоков, в которых можно остановиться на ночь.

Калибровка спутников 
Благодаря большому размеру, ровной поверхности и высокому альбедо при наличии тонкого слоя воды, а также минимальному изменению высоты, солончак Уюни является идеальным инструментом для тестирования и калибровки приборов дистанционного зондирования на орбитальных спутниках. Чистое небо и сухой воздух Уюни позволяют провести калибровку спутников в пять раз точнее, чем при использовании поверхности океана.

Кладбище паровозов 
Одной из достопримечательностей солончака является кладбище паровозов, находящееся возле путей железной дороги из Антофагасты в Боливию в 3 км от города Уюни. На «кладбище» покоятся паровозы названной железной дороги, отставленные от поездной службы в 1950-х годах, когда добыча минералов на окрестных рудниках резко упала. Здесь есть интересные экземпляры: локомотивы Гаррата и Мейера, — но все в неудовлетворительном состоянии. В 2006 году местным самоуправлением была принята 15-летняя программа развития региона, одним из пунктов которой является превращение «кладбища» в музей под открытым небом.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Солончаки Боливии
География департамента Потоси
География департамента Оруро
Месторождения Боливии
Месторождения соли
Добыча лития
Дистанционное зондирование Земли